LHA puede referirse…
 a LHA, formato de datos; o
 a LHA (símbolo de clasificación de casco), clasificación estadounidense para los buques de asalto anfibio equipados con helicópteros (landing helicopter assault).